Le sigle VPP peut faire référence à :
 la ventilation à pression positive, un type de ventilation mécanique utilisée en médecine d'urgence et en pneumologie, destiné à suppléer à la respiration humaine spontanée lorsque celle-ci est déficiente ;
 la ventilation à pression positive, un type de ventilation opérationnelle utilisée dans la  lutte contre l'incendie, pour évacuer les fumées ;
 la valeur prédictive positive, une statistique employée en particulier en épidémiologie, désignant la probabilité lorsqu'un test est positif qu'une condition (une maladie par exemple) soit présente ;
 la tension pic à pic (de l'anglais Voltage peak-to-peak), caractérisant en électronique et en électricité l'amplitude d'une tension alternative (différence entre le maximum et minimum) ;
 un Velocity prediction program, un logiciel permettant de calculer la vitesse d'un voilier.